Vištytis může být:

 Vištytis – město v okrese Vilkaviškis v Marijampolském kraji, Litva.
 Vištytis (jezero) – jezero na hranici Litvy a Ruska.
 Bludný balvan Vištytis – bludný balvan v okrese Vilkaviškis v Marijampolském kraji, Litva.
 Hradiště Vištytis (Vištyčio piliakalnis)
 Regionální park Vištytis – chráněná oblast v okrese Vilkaviškis, v Marijampolském kraji, Litva.